Седдигех Банаи (, более известна как Пури Банаи , род. 11 октября 1940, Эрак, Иран) - иранская актриса, которая снималась в фильмах дореволюционного периода.

Биография 

Седдигех родилась в городе Эрак,, где она прожила четыре года. Имеет шесть сестёр: Мари, Акрам, Аши, Эги, Массумех и Нассарин, которые живут в Калифорнии, одна из которых Аки известная певица и актриса, а брат Мухаммед в Тегеране.

В 1965 году она дебютировала в фильме режиссёра Нусратоллаха Вахдата «Европейская невеста» (). У неё не было профессионального образования по актерскому мастерству, но Вахдат был дальним родственником, поэтому он предложил ей сыграть в своем фильме.

Пури являлась одной из немногих иранских актрис дореволюционного периода, которая снималась за рубежом включая фильмы совместного производства: «Воин без имени» (Adsız Cengaver, совместно с Турцией) и The Invisible Six (совместно с США)

Последним её полноценным фильмом стал «Марьям и Мани», который вышел за месяц до революции. После иранской революции 1979 года, она как и все её коллеги покинули Иран, однако её допрашивали в малоизвестную тюрьму Евин, но в итоге решила остаться в Иране.

Лишь в 2008 году она снялась в эпизодической роли в фильме Shirin.

Личная жизнь 
Она встречалась с актёром Бехрузом Восуги, который был партнёром в некоторых фильмах включая «Гайшар», но они так не поженились, после того как он начал встречаться с певицей и актрисой Гугуш.

Фильмография

Примечания